Mužská dvouhra Brasil Open 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do singlové soutěže sãopaulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Fabio Fognini, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 28letý třetí nasazený Argentinec Guido Pella, jenž ve finále zdolal 22letého Chilana Christiana Garína po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Na okruhu ATP Tour si čtyřicátý osmý muž žebříčku Pella připsal premiérové turnajové vítězství, když od roku 2016 všechny čtyři předchozí finále prohrál. Překvapivý finalista Garín před turnajem ani jednou nepostoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2019
ATP Tour 2019